Николай Карнаухов:
 Карнаухов, Николай Иванович (1930—1993) — советский актёр, заслуженный артист РСФСР (1988).
 Карнаухов, Николай Николаевич (род. 1953) — профессор, ректор Тюменского государственного нефтегазового университета
 Карнаухов, Николай Петрович (1881 — после 1925) — генерал-майор, командующий 4-й Оренбургской казачьей дивизией.
 Карнаухов, Николай Фёдорович (род. 1938) — российский учёный, электромеханик.